La Tuilerie (frz. tuilerie ‚Ziegelei‘) steht für:
* eine Ortschaft in der Gemeinde Autechaux im Département Doubs, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Sauvigny-le-Bois im Département Yonne, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Rougemont im Département Doubs, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Héricourt im Département Haute-Saône, Frankreich
 einen Teil von Lascours, einem Ortsteil der Roquevaire im Département Bouches-du-Rhône, Frankreich

Siehe auch:
 Tuileries, Tuilerie (Begriffsklärung)
 Maisoncelle-Tuilerie, Gemeinde in Frankreich